Federico Guglielmo I di Prussia (1688-1740) – re di Prussia dal 1713 alla morte
 Federico Guglielmo II di Prussia (1744-1797) – re di Prussia, margravio e principe elettore di Brandeburgo
 Federico Guglielmo III di Prussia (1770-1840) – re di Prussia dal 1797 alla morte
 Federico Guglielmo IV di Prussia (1795-1861) – Re di Prussia dal 1840 al 1861
 Federico Guglielmo Carlo di Prussia (1783-1851) – principe di Prussia
 Federico Guglielmo di Prussia (1880-1925) – membro della famiglia di Hohenzollern
 Federico Guglielmo di Prussia (1939-2015) –  storico tedesco membro della famiglia Hohenzollern